Jean Louise O'Sullivan est une actrice américaine, née en Pennsylvanie (États-Unis).

Biographie 

Elle a étudié l'art à l'Université de Philadelphie.

Filmographie 

 2009 : Valley Peaks : Brittany Mitchell
 2009 : Bigfoot : Lisa
 2010 : Tim and Eric Awesome Show, Great Job! : Drunk Floozie
 2011 : Alien Inhabitant : Alana
 2011 : The World's Astonishing News! : Tess Sosa
 2011 : Gingerdead Man 3: Saturday Night Cleaver : PJ
 2012 : Party Like the Queen of France : Marie Antoinette
 2012 : Puppet Master X : Axis Rising : Beth
 2012 : The Bates Haunting : Agnes Rickover
 2014 : Legit : Une nurse
 2014 : The Red House : Une victime
 2014 : Trophy Heads : Jean Louise
 2016 : Sorority Slaughterhouse : Fawn
 2017 : Kate Can't Swim : Jessie
 2017 : Puppet Master: Axis Termination : Beth
 2017 : Into the Outbreak : Maggie
 2017 : After the Outbreak : Maggie
 2018 : L'inquiétant fiancé de ma fille : Lexi
 2019 : Assassinaut : Sarah
 2019 : My Adventures with Santa : Kate
 2021 : Slashening: The Final Beginning : Viv

Liens externes 

 

Actrice américaine
Naissance en Pennsylvanie